В парному розряді жіночого тенісного турніру Taranto Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Іріна Спирля і Нелле ван Лоттум виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Ізабель Демонжо 6–3, 2–6, 6–1.

Сіяні пари 

 Лоранс Куртуа /  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
 Міріам Ореманс /  Бренда Шульц (півфінал)

 Крісті Богерт /  Ніколе Ягерман (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Ізабель Демонжо (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Ilva Trophy